José María Yañez puede referirse a:

Personas 
José María Yáñez Carrillo (1803-1880), militar mexicano que combatió durante la Independencia de México, la Intervención Norteamericana en México y la Primera Intervención Francesa en México.
José Yáñez Valenzuela (1951) investigador chileno.

Otros 
Aeropuerto Internacional General José María Yáñez aeropuerto internacional localizado cercas de la ciudad de Guaymas.